Das Wort punktiert bezeichnet
in der Medizin das gezielte Setzen einer Nadel oder eines anderen spitzen Instrumentes, siehe Punktion
in der Musik die durch einen oder mehrere Punkte gekennzeichnete Verlängerung des Notenwertes, siehe Punktierung (Musik)
in der Mathematik
die Auswahl eines „Grundpunktes“, siehe Punktierter topologischer Raum
eine Umgebung, aus der ein Punkt entfernt wurde, siehe Punktierte Umgebung

Siehe auch:
Punktierung